Doherty (Iers: Ó Dochartaigh) is een Ierse achternaam.

Dan Doherty
John Doherty
Ken Doherty
Michael O'Doherty
Pete Doherty
Peter Doherty, wetenschapper
Sean Doherty
Shannen Doherty

Ierse achternaam